Nazwisko Bécquer może odnosić się do różnych członków rodziny hiszpańskich artystów z XIX wieku, do których należą:
 Joaquín Domínguez Bécquer (1817–1879) – malarz;
 José Domínguez Bécquer (1805–1841) – malarz, kuzyn poprzedniego;
 Gustavo Adolfo Bécquer (1836–1870) – poeta, syn poprzedniego;
 Valeriano Domínguez Bécquer (1833–1870) – malarz, brat poprzedniego.